Raguse ist der Familienname folgender Personen:

 Elmer Raguse (1901–1972), US-amerikanischer Tontechniker
 Hartmut Raguse (* 1941), Theologe und Psychoanalytiker 
 Mex Raguse (* 1999), deutscher Handballspieler